Лыщинский — фамилия:

 Лыщинский, Анзельм Амвросиевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор, командир лейб-гвардии Измайловского полка.
 Лыщинский, Владимир Анзельмович (1861—1935) — статс-секретарь Государственного совета Российской империи, гофмейстер.
 Лыщинский, Георгий Павлович (1922—1995) — советский и российский учёный, ректор Новосибирского электротехнического института в 1955—1990 годах, почётный гражданин Новосибирска.
 Лыщинский, Казимир (1634—1689) — польский философ.
 Лыщинский, Станислав Амвросиевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8020; 26 ноября 1848.